Estetska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Pod estetskom funkcijom šume podrazumijevamo lijep izgled krajolika koji je takav zbog prisutnosti šume. U gusto naseljenom prostoru kao što su veliki gradovi, park-šume daju poseban estetski ugođaj koji razbija sivilo urbanih sklopova, a posebno ako je postignut sklad građevina i šume. Ovaj sklad često se zanemaruje. Značajan je estetski ugođaj koji šuma pruža u svojoj unutrašnjosti. Veću vrijednost imaju zrele šume s dobro razvijenim krošnjama stabala. Bjelogorične park-šume posebno mogu biti lijepe i primamljive u promjenama koje donose godišnja doba. Park-šuma dobiva na vrijednosti ako je u njoj dobro razvijen prizemni sloj šumskoga raslinja, i ako u njoj možemo sresti životinjski svijet (ptice, vjevericu, srnu i slično).

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997). str. 238 i 239. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo